Mustalainen kan syfta på:

 Mustalainen (musikverk) – ett musikverk av Elemér Szentirmay
 Mustalainen (ö i Mellersta Finland)
 Kalé-romer, gruppen finska romer